Урбан е името на няколко личности:

 Урбан или Урван, християнски апостол от I век
 Урбан I (Свети Урбан), римски папа
 Урбан II, римски папа
 Урбан III, римски папа
 Урбан IV, римски папа
 Урбан V, римски папа
 Урбан VI, римски папа
 Урбан VII, римски папа
 Урбан VIII, римски папа